The Getaway kan syfta på:

 Getaway - rymmarna (1972) – en film från 1972 i regi av Sam Peckinpah, med bland andra Steve McQueen och Ali MacGraw
 Getaway - rymmarna (1994) – en film från 1994 med bland andra Alec Baldwin och Kim Basinger
 The Getaway (TV-spel) – ett TV-spel från 2002 till Playstation 2
 The Getaway (album av Red Hot Chili Peppers) – musikalbum av Red Hot Chili Peppers från 2016

Se även 
 Getaway